Хунимунд (Hunimund) e име на следните:

 Хунимунд (остготи), крал на остготите (390)
 Хунимунд (Дунав-Свеби), (395 – 469), княз на дунавските свеби